О́рден Алекса́ндра Не́вского — название нескольких наград.

 Орден Святого Александра Невского — государственная награда Российской империи в 1725—1917 годах.
 Орден Александра Невского — государственная награда СССР в 1942—1991 годах.
 Орден Александра Невского — государственная награда Российской Федерации с 2010 года.
 Орден Святого благоверного великого князя Александра Невского — награда Русской православной церкви, имеет три степени, учреждён 13 апреля 2021 года.

См. также

Примечания